La selecció masculina d'handbol d'Egipte representa Egipte en les competicions internacionals d'handbol. Ha participat en 7 Jocs Olímpics, 17 Campionats del Món i en 23 Campionats d'Àfrica d'handbol. El seu millor resultat va ser en els Jocs Olímpics de Tòquio de 2020 on va aconseguir la 4a posició, perdent contra la selecció espanyola per 33 - 31 en el partit per la medalla de bronze. En el Campionat del Món de França de 2001, també va aconseguir la 4a posició, després de perdre contra la selecció iugoslava per 27 - 17, en el partit per aconseguir la medalla de bronze. Pel que fa al Campionat d'Àfrica, ha disputat les últimes 23 edicions, guanyant la medalla d'or en 8 ocasions.

Historial

Jocs Olímpics

Campionat del Món

Campionat d'Àfrica

Referències 

Egipte
Esport a Egipte